Верна́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ізер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 410 км на південний схід від Парижа, 35 км на схід від Ліона, 75 км на північний захід від Гренобля.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 90 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 243,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Верна на сайті французького Національного інституту географії 
 Верна на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Верна на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Верна на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Верна на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ізер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ізер